«Andrés Bello» puede referirse a:

 Andrés Bello (1781-1865),  polímata venezolano.

Monumentos 
 Cenotafio de Andrés Bello, Caracas
 Estatua de Andrés Bello, Madrid
 Busto de Andrés Bello, París

Toponimia

Venezuela 
 Municipio Andrés Bello (Trujillo):
 Municipio Andrés Bello (Miranda):
 Municipio Andrés Bello (Mérida):
 Andrés Bello (Andrés Bello, Mérida), parroquia de Andrés Bello, Mérida.
 Municipio Andrés Bello (Táchira):
 Andrés Bello (Andrés Bello, Táchira), parroquia de Andrés Bello, Táchira.
 Andrés Bello (Antonio José de Sucre), parroquia de Antonio José de Sucre, Barinas.
 Andrés Bello (La Cañada de Urdaneta), parroquia de La Cañada de Urdaneta, Yaracuy.

Miscelánea 
 (2282) Andrés Bello, asteroide.
 Orden de Andrés Bello, distinción de Venezuela:
 Convenio Andrés Bello (CAB), organización intergubernamental.
 Universidad Andrés Bello, universidad de Chile.
 Radio Andrés Bello (Chile), emisora de Chile.
 Avenida Andrés Bello (Caracas)
 Plaza Andrés Bello (Caracas)
 Andrés Bello, ensayo biográfico escrito por Rafael Caldera (1935).